Felix Hauswirth (1955-), Zwitsers dirigent, pianist en muziekdocent
 Frieda Hauswirth (1866-1974), Zwitsers-Amerikaans-Britse schrijfster, kunstschilderes en feministe
 Johann Jakob Hauswirth (1809-1871), Zwitsers kunstenaar
 Johannes Hauswirth (rond 1501 en 1520), Zwitsers wiskundige en kapelaan

Zwitserse achternaam